Terziïsko peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Терзийско) :
Terziïsko, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Terziïsko, village bulgare de l'obchtina de Troyan, situé dans l'oblast de Lovetch.